Dermocystidium — рід грибів. Назва вперше опублікована 1908 року.

Класифікація 
До роду Dermocystidium відносять 14 видів:

Примітки 

Роди грибів